Wardetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Wardetzky (* 1936), deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmhochschuldozent
 Kristin Wardetzky (* 1942), deutsche Professorin für Theaterpädagogik